Длинный разгибатель большого пальца () — мышца голени передней группы.

Залегает между передней большеберцовой мышцей () и длинным разгибателем пальцев (). Верхние две трети длинного разгибателя пальца покрыты указанными мышцами.

Мышца берёт начало от медиальной поверхности средней и нижней третей малоберцовой кости и межкостной перепонки голени и, направляясь вниз, переходит в узкое длинное сухожилие, которое по среднему каналу проходит под  к большому пальцу стопы. Оно прикрепляется к дистальной фаланге. Часть его пучков срастается с основанием проксимальной фаланги.

Функция 

Разгибает большой палец, стопу, приподнимая её передний край. При фиксированной стопе вместе с другими передними мышцами наклоняет вперёд голень.

Примечания 

Мышцы голени